

Лапракаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія
 Лапракаси — присілок, Ядрінський район, Чувашія